Zbigniew Kowalczyk (1951–2008) – polski chemik, prof. dr. hab. inż.
 Zbigniew Kowalczyk (ur. 1952) – polski duchowny luterański, kapelan wojskowy